Freehold – borough della Contea di Monmouth, New Jersey
 Freehold – township della Contea di Monmouth, New Jersey
 Freehold – township della Contea di Warren, Pennsylvania